Курова Гора — название населённых пунктов в России:

 Курова Гора — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Курова Гора — деревня в Дедовичском районе Псковской области.